Гудвил има више значења:
 Гудвил (Јужна Дакота)
 Гудвил (Пенсилванија)
 Гудвил (рачуноводство)